Mario Bartoccini (1898-1964) – pianista italiano
 Renato Bartoccini (1893-1963) – archeologo italiano